Bupleurum obtusifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Bupleurum obtusifolium ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
obtusifolium